Lagoa Vermelha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa Vermelha (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Lagoa Vermelha (ort), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar